Caio Fabbricio steht für:

 Caio Fabbricio, Oper von Johann Adolph Hasse (1732), siehe Cajo Fabrizio (Hasse)
 Caio Fabbricio (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1733)